Rørholt ist der Familienname folgender Personen: